Доминиканци се може односити на:

 Доминикански ред, религиозни ред који је основао Свети Доминик;
 Доминиканци (народ), становнике Доминиканске Републике.